A 2019-es ausztrál TCR-szezon az ausztrál TCR-bajnokság első évada volt. A bajnokság május 17-én vette kezdetét a Sydney Motorsport Park versenypályán és november 17-én ért véget a The Bend Motorsport Park versenypályán.  A bajnokságot Will Brown nyerte meg.

Csapatok és versenyzők
A bajnokság résztvevői Michelin abroncsokkal teljesítették a szezont.

Versenynaptár
A 2019-es versenynaptárat 2018 novemberében jelentették be. A futamokat Ausztráliában rendezik meg.

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer
A versenyen szerezhető pontok:

A pole-pozíció megszerzéséért további 2 pont szerezhető.

Ponttáblázat
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található

Megjegyzés
 Eredetileg Jean-Karl Vernay teljesítette volna a fordulót, azonban az első futam után nem tudta folytatni a versenyhétvégét. Helyettese Aaron Seton volt.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala

Ausztrália
Autóversenyzés Ausztráliában